Municipio de Lincoln puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lincoln (condado de Madison, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison. 
 Municipio de Lincoln (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton. 
 Municipio de Lincoln (condado de Washington, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington. 
 Municipio de Lincoln (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pembina. 
 Municipio de Lincoln (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown. 
 Municipio de Lincoln (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark. 
 Municipio de Lincoln (condado de Douglas, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Douglas. 
 Municipio de Lincoln (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln. 
 Municipio de Lincoln (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins. 
 Municipio de Lincoln (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink. 
 Municipio de Lincoln (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp. 
 Municipio de Lincoln (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle. 
 Municipio de Lincoln (condado de Hendricks, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hendricks. 
 Municipio de Lincoln (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte. 
 Municipio de Lincoln (condado de Newton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Newton. 
 Municipio de Lincoln (condado de St. Joseph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph 
 Municipio de Lincoln (condado de White, Indiana), un municipio ubicado en el condado de White. 
 Municipio de Lincoln (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair. 
 Municipio de Lincoln (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams. 
 Municipio de Lincoln (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Appanoose. 
 Municipio de Lincoln (condado de Audubon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Audubon.
 Municipio de Lincoln (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk. 
 Municipio de Lincoln (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista. 
 Municipio de Lincoln (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Lincoln (condado de Cass, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cass. 
 Municipio de Lincoln (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo. 
 Municipio de Lincoln (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay. 
 Municipio de Lincoln (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas. 
 Municipio de Lincoln (condado de Emmet, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Emmet. 
 Municipio de Lincoln (condado de Grundy, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Grundy. 
 Municipio de Lincoln (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton. 
 Municipio de Lincoln (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison. 
 Municipio de Lincoln (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa. 
 Municipio de Lincoln (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson. 
 Municipio de Lincoln (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth. 
 Municipio de Lincoln (condado de Lucas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lucas. 
 Municipio de Lincoln (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison. 
 Municipio de Lincoln (condado de Mahaska, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mahaska. 
 Municipio de Lincoln (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona. 
 Municipio de Lincoln (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery. 
 Municipio de Lincoln (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien. 
 Municipio de Lincoln (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page. 
 Municipio de Lincoln (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth. 
 Municipio de Lincoln (condado de Pocahontas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pocahontas. 
 Municipio de Lincoln (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk. 
 Municipio de Lincoln (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie. 
 Municipio de Lincoln (condado de Poweshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek. 
 Municipio de Lincoln (condado de Ringgold, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ringgold. 
 Municipio de Lincoln (condado de Scott, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Scott. 
 Municipio de Lincoln (condado de Shelby, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby. 
 Municipio de Lincoln (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux. 
 Municipio de Lincoln (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story. 
 Municipio de Lincoln (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Lincoln (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union. 
 Municipio de Lincoln (condado de Warren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Warren. 
 Municipio de Lincoln (condado de Winnebago, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Lincoln (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek. 
 Municipio de Lincoln (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth. 
 Municipio de Lincoln (condado de Wright, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wright. 
 Municipio de Lincoln (condado de Anderson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Anderson. 
 Municipio de Lincoln (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler. 
 Municipio de Lincoln (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud. 
 Municipio de Lincoln (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey. 
 Municipio de Lincoln (condado de Crawford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Lincoln (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur. 
 Municipio de Lincoln (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson. 
 Municipio de Lincoln (condado de Edwards, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Edwards. 
 Municipio de Lincoln (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth. 
 Municipio de Lincoln (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin. 
 Municipio de Lincoln (condado de Grant, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Grant 
 Municipio de Lincoln (condado de Jackson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Lincoln (condado de Linn, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Linn. 
 Municipio de Lincoln (condado de Marshall, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marshall. 
 Municipio de Lincoln (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho. 
 Municipio de Lincoln (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage. 
 Municipio de Lincoln (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa. 
 Municipio de Lincoln (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee. 
 Municipio de Lincoln (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie. 
 Municipio de Lincoln (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno. 
 Municipio de Lincoln (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic. 
 Municipio de Lincoln (condado de Rice, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rice. 
 Municipio de Lincoln (condado de Russell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Russell. 
 Municipio de Lincoln (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick. 
 Municipio de Lincoln (condado de Sherman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sherman. 
 Municipio de Lincoln (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith. 
 Municipio de Lincoln (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford. 
 Municipio de Lincoln (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington. 
 Municipio de Lincoln (condado de Arenac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Arenac. 
 Municipio de Lincoln (condado de Berrien, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Berrien. 
 Municipio de Lincoln (condado de Clare, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clare. 
 Municipio de Lincoln (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron. 
 Municipio de Lincoln (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella. 
 Municipio de Lincoln (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland. 
 Municipio de Lincoln (condado de Newaygo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo. 
 Municipio de Lincoln (condado de Osceola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola. 
 Municipio de Lincoln (condado de Blue Earth, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth. 
 Municipio de Lincoln (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall. 
 Municipio de Lincoln (condado de Andrew, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Andrew. 
 Municipio de Lincoln (condado de Atchison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Atchison. 
 Municipio de Lincoln (condado de Caldwell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Caldwell. 
 Municipio de Lincoln (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian. 
 Municipio de Lincoln (condado de Clark, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clark. 
 Municipio de Lincoln (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Lincoln (condado de Daviess, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Daviess. 
 Municipio de Lincoln (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas. 
 Municipio de Lincoln (condado de Grundy, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Grundy. 
 Municipio de Lincoln (condado de Harrison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Harrison. 
 Municipio de Lincoln (condado de Holt, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Holt. 
 Municipio de Lincoln (condado de Jasper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jasper. 
 Municipio de Lincoln (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence. 
 Municipio de Lincoln (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway. 
 Municipio de Lincoln (condado de Putnam, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Putnam. 
 Municipio de Lincoln (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Lincoln (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope. 
 Municipio de Lincoln (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming. 
 Municipio de Lincoln (condado de Franklin, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Franklin. 
 Municipio de Lincoln (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage. 
 Municipio de Lincoln (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney. 
 Municipio de Lincoln (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox. 
 Municipio de Lincoln (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow. 
 Municipio de Lincoln (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford. 
 Municipio de Lincoln (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon. 
 Municipio de Lincoln (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.